Woodway désigne :

 Woodway, une ville du Texas ;
 Woodway, une ville de Virginie ;
 Woodway, une ville de l’État de Washington.